Les Salelles puede referirse a: 

 Les Salelles, comuna francesa situada en Ardèche.
 Les Salelles, comuna francesa situada en Lozère.